Bob Allen (basketballer), Amerikaans basketballer
 Bob Allen (zanger), Amerikaans zanger